Leão I, o Trácio  — imperador bizantino
 Papa Leão I  — papa de Roma
 Leão I da Arménia  — rei da Armênia

Desambiguações de história